Der Kanton Rebais ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Provins, im Département Seine-et-Marne, gelegen in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Rebais. Vertreterin im Generalrat des Départements war ab 2004 Anne Chain-Larché (UMP).

Im Zuge einer Verwaltungsgebietsreform wechselte der Kanton Rebais mit Wirkung vom 1. Januar 2006 vom Arrondissement Meaux zum Arrondissement Provins.

Geografie 
Der Kanton Rebais war 198,87 km² groß und hatte im Jahr 2006 13.087 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 66 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus achtzehn Gemeinden:

Rebais
Aufgelöst 2015